Perserajuk bezeichnet:
 Perserajuk (Berg, Ilulissat, nördlich) (auch Anorituup Perserajuussua), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Perserajuk (Berg, Ilulissat, südlich), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Perserajuk (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland